Ташки () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 231 человек. Почтовый индекс — 30014. Телефонный код — 3842. Занимает площадь 0,65 км². Код КОАТУУ — 6823989203.

Местный совет 
30014, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Цветоха

Примечания

Ссылки 
 Ташки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Славутского района